Aux États-Unis, Arapaho désigne les Arapahos, une ethnie amérindienne qui vivait dans les États actuels du Colorado et du Wyoming.

Ce nom peut aussi désigner la langue arapaho parlée par cette ethnie.

Toponymes 
 Arapaho, une localité du comté de Custer, dans l’État d’Oklahoma.
 Arapahoe, une localité du comté de Fremont, dans le Wyoming.
 Arapahoe, une localité du comté de Furnas, dans le Nebraska.
 Arapahoe, une localité du comté de Pamlico, en Caroline du Nord.
 , une ville non incorporée américaine située dans le Colorado.

Œuvres 
 , un album du groupe italien  sorti en 1983.
 Arrapaho, un film italien de Ciro Ippolito sorti en 1984.

Autres 
 Ce nom peut aussi désigner une trottinette des montagnes, croisement de la trottinette citadine et du VTT.